A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1997 foi a 49ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Shah Alam e encerrou-se em Eastern Creek.

Foi marcada por um quarto campeonato mundial consecutivo para Mick Doohan da Honda, com outro desempenho dominante. Ele quebrou o recorde de vitórias de Giacomo Agostini em uma temporada com 12 vitórias.

Calendário

Resultado das corridas

†† = Corrida realizada no sábado.

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

250cc

125cc

Classificação

Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

500cc

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1997
|}